Das Blaue vom Himmel bezeichnet:
 Das Himmelsblau, normale Farbe des Himmels bei Tageslicht
 Das Blaue vom Himmel (1932), deutscher musikalischer Liebesfilm
 Das Blaue vom Himmel (1983), tschechoslowakischer Kinderfilm
 Das Blaue vom Himmel, DDR-Titel der sowjetischen Filmsatire Blaue Berge oder Eine unwahrscheinliche Geschichte aus dem Jahr 1984
 Das Blaue vom Himmel (2011), deutsches Film-Melodram